Savigny-sur-Orge  es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau. Forma la totalidad del cantón de su nombre y parte del de Juvisy-sur-Orge.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Savigny Orge
Localidades a orillas del río Sena